

Воскресеновка — село, Айиртауський район, Північноказахстанська область
 Воскресеновка — село, Костанайський район, Костанайська область
 Воскресеновка — село, Мамлютський район, Північноказахстанська область
 Воскресеновка — село, Узункольський район, Костанайська область

Воскресеновка — село, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Воскресеновка — село, Октябрський район, Оренбурзька область
 Воскресеновка — село, Оренбурзький район, Оренбурзька область

ru:Воскресеновка